Alexander Karađorđević, vorst van Servië 1842-1858
Alexander Obrenović, koning van Servië 1889-1903
Alexander Karađorđević, kroonprins van Servië en Joegoslavië